

Chiese

Italia

Abruzzo 

 Chiesa della Santissima Annunziata – Fara San Martino, in provincia di Chieti
 Complesso della Santissima Annunziata – Sulmona, in provincia dell'Aquila

Basilicata 

 Chiesa della Santissima Annunziata – Avigliano
 Chiesa della Santissima Annunziata – Picerno
 Chiesa della Santissima Annunziata – Rionero in Vulture

Calabria 

Chiesa della Santissima Annunziata – San Fili, in provincia di Cosenza

Campania 

 Chiesa della Santissima Annunziata – chiesa ad Acciaroli, frazione di Pollica (SA)
 Chiesa della Santissima Annunziata – Agerola, comune della città metropolitana di Napoli
 Chiesa della Santissima Annunziata – Angri
 Chiesa dell'Annunziata – Benevento
 Chiesa di Maria Santissima Annunziata – Castellammare di Stabia, comune della città metropolitana di Napoli
 Chiesa della Santissima Annunziata – Ceppaloni, in provincia di Benevento
 Chiesa della Santissima Annunziata – Forino, in provincia di Avellino
 Chiesa della Santissima Annunziata – Giugliano, comune della città metropolitana di Napoli
 Chiesa della Santissima Annunziata – Marcianise
 Chiesa della Santissima Annunziata – Padula
 Chiesa della Santissima Annunziata – Rocchetta e Croce, in provincia di Caserta
 Chiesa della Santissima Annunziata – Sala Consilina, in provincia di Salerno
 Chiesa della Santissima Annunziata – Salerno
 Chiesa della Santissima Annunziata – San Nicola Baronia
 Chiesa di Maria Santissima Annunziata – Scala
 Chiesa della Santissima Annunziata – Torre del Greco, comune della città metropolitana di Napoli
 Chiesa della Santissima Annunziata – Valle di Maddaloni
 Chiesa della Santissima Annunziata – Vico Equense

Emilia Romagna 
 Chiesa di Santa Maria Annunziata di Betlemme – nel quartiere Mizzana, Ferrara
 Chiesa della Santissima Annunziata – Parma

Lazio 

Chiesa dell'Annunziata – Genzano di Roma, comune della città metropolitana di Roma Capitale
Chiesa della Santissima Annunziata – Roccasecca, in provincia di Frosinone
 Chiesa della Santissima Annunziata – Roma 
 Chiesa della Santissima Annunziata a Via Ardeatina – Roma

Liguria 
 Chiesa della Santissima Annunziata – Alassio
 Chiesa della Santissima Annunziata – Altare
 Chiesa della Santissima Annunziata – Bastia, frazione di Albenga
 Chiesa della Santissima Annunziata – Fascia, comune della città metropolitana di Genova
 Chiesa della Santissima Annunziata di Portoria conosciuta anche come chiesa di Santa Caterina  – Genova
 Chiesa della Santissima Annunziata – Levanto
 Chiesa della Santissima Annunziata – Serra Riccò, comune della città metropolitana di Genova
 Chiesa della Santissima Annunziata – nel quartiere Sturla di Genova
 Chiesa della Santissima Annunziata – Spotorno, provincia di Savona
 Chiesa della Santissima Annunziata – Varazze, in provincia di Savona

Lombardia 

 Chiesa della Santissima Annunziata – Blello in provincia di Bergamo
 Chiesa della Santissima Annunziata – Crema, in provincia di Cremona
 Chiesa della Santissima Annunziata – Serle, in provincia di Brescia

Marche 

 Chiesa della Santissima Annunziata – Ascoli Piceno
 Chiesa Collegiata della Santissima Annunziata – Montecarotto, in provincia di Ancona
 Chiesa della Santissima Annunziata – Pesaro

Piemonte 

 Chiesa della Santissima Annunziata – Guarene, in provincia di Cuneo
 Chiesa della Santissima Annunziata e San Silvano – Romagnano Sesia, in provincia di Novara
 Chiesa della Santissima Annunziata – Torino in via Po
 Chiesa della Santissima Annunziata delle Orfane – Torino in via delle Orfane
 Chiesa della Santissima Annunziata e San Lorenzo – Vaprio d'Agogna, in provincia di Novara

Puglia 

 Chiesa di Maria Santissima Annunziata – Modugno, comune della città metropolitana di Bari
 Chiesa di Maria Santissima Annunziata – Tuglie, in provincia di Lecce

Sardegna 

 Chiesa della Santissima Annunziata – Cagliari

Sicilia 

 Chiesa della Santissima Annunziata – Caccamo, comune della città metropolitana di Palermo
 Chiesa di Maria Santissima Annunziata – Castellammare del Golfo, comune della provincia di Trapani.
 Chiesa della Santissima Annunziata – Cefalù, comune della città metropolitana di Palermo
 Chiesa della Santissima Annunziata – Forza d'Agrò, comune della città metropolitana di Messina
 Chiesa della Santissima Annunziata – Ispica, in provincia di Ragusa
 Chiesa della Santissima Annunziata – Mascali, in provincia di Catania
 Chiesa della Santissima Annunziata – Messina
 Chiesa della Santissima Annunziata – in località Camaro Inferiore, comune di Messina
 Chiesa della Santissima Annunziata alla Zaera – Messina

Toscana 
 Chiesa della Santissima Annunziata – Arezzo
 Chiesa della Santissima Annunziata – Barga, in provincia di Lucca
 Chiesa della Santissima Annunziata – Capannoli
 Chiesa della Santissima Annunziata – Capoliveri, in provincia di Livorno
 Chiesa della Santissima Annunziata – Capraia Fiorentina
 Chiesa della Santissima Annunziata – Istia d'Ombrone, in provincia di Grosseto
 Chiesa della Santissima Annunziata – Montepescali, frazione di Grosseto
 Chiesa della Santissima Annunziata – Livorno
 Chiesa della Santissima Annunziata – Lucca
 Chiesa della Santissima Annunziata dei Servi – Lucca
 Chiesa della Santissima Annunziata – Lucignano, in provincia di Arezzo
 Chiesa della Santissima Annunziata – Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto
 Chiesa della Santissima Annunziata – Pescia
 Chiesa della Santissima Annunziata – Pistoia
 Chiesa della Santissima Annunziata – Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara
 Chiesa della Santissima Annunziata – Poppi, in provincia di Arezzo
 Chiesa della Santissima Annunziata – San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo
 Chiesa della Santissima Annunziata – San Miniato in provincia di Pisa
 Chiesa della Santissima Annunziata – Siena
 Chiesa della Santissima Annunziata – Suvereto, in provincia di Livorno
 Chiesa della Santissima Annunziata – Tatti
 Chiesa della Santissima Annunziata – Torrita di Siena, in provincia di Siena
 Chiesa della Santissima Annunziata – Uliveto Terme, in provincia di Pisa
 Chiesa della Santissima Annunziata - Viareggio

Trentino-Alto Adige
 Chiesa della Santissima Annunziata - Trento

Complessi architettonici
 Complesso della Santissima Annunziata – Sulmona, in provincia dell'Aquila

Monasteri
 Chiesa ed ex monastero della Santissima Annunziata – Paternò, in provincia di Catania

Pagine correlate 
 Santissima Annunziata
 Cappella dell'Annunziata
 Chiesa dell'Annunziata
 Oratorio della Santissima Annunziata
 Santuario della Santissima Annunziata
 Chiesa di Santa Maria Annunziata
 Santa Maria Annunciata
 Basilica della Santissima Annunziata (disambigua)
 Cattedrale della Santissima Annunziata
 Chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine